Puterea este un ziar cotidian din România, lansat la data de 14 aprilie 2010<ref name="ml2010-10-05">Racoviceanu], Dan Bucura, Mihai Palsu, Eduard Ivascu, Mihaela Pantea, actualmente fiind coordonat de Aurel Drăgan și este publicat de compania Saray Paper SRL.
Politica editorială inițială a cotidianului Puterea era cea a „știrilor bombă”, dar în prezent cotidianul pune accent pe investigații, stiri politice, economice și sociale la zi și cultură, alături de tehnologie.
La ceremonia de lansare a cotidianului au fost prezenți foștii Presedinti ai României Ion Iliescu și Emil Constantinescu, precum și ultimul președinte al URSS, Mihail Gorbaciov.

Fondatorul, Adrian Thiess a fost consilier personal al lui Ion Iliescu, dar considerat ca apropiat și de masonerie, al carui membru este. Adrian Thiess a renunțat un an mai târziu la conducerea ziarului, care a fost preluată de compania CMP. Din 2017 conducerea ziarului și acționariatul au fost modificate în totalitate, iar ziarul a fost relansat fără nicio legătură cu conducerea anterioară. 

In aprilie 2017 brandul Puterea si www.puterea.ro au fost cumparate de un grup de  persoane private. Managementul este asigurat Societatea Saray Paper SRL.

Note

Legături externe 

 www.puterea.ro - Site web oficial

Fondări în 2010
Ziare din România